

Вирубово — присілок, Ленінський міський округ, Московська область
 Вирубово — село, Одинцовський міський округ, Московська область